

Geografia
 Provincia di Nor Cinti – provincia del dipartimento di Chuquisaca nella Bolivia meridionale
 Provincia di Sud Cinti – provincia del dipartimento di Chuquisaca nella Bolivia meridionale

Persone
 Decio Cinti (1879-1954) – traduttore, lessicografo e storico italiano 
 Elisa Cinti (1998) – calciatrice italiana
 Fabio Cinti (1977) – cantautore italiano
 Gerardo Cinti (1953) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano

Altro
 Cinti o Sinti – etnia di origine nomade dell'Europa
 Orti cinti –  giardini terrazzati di Salerno